

Utwory literackie 
 Północ i Południe (ang. North and South) – powieść Elizabeth Gaskell
 Północ Południe (ang. North and South) – trylogia Johna Jakesa
 Północ i Południe – pierwszy tom trylogii

Filmy 
 Północ Południe (ang. North and South) – amerykański serial, zrealizowany na podstawie trylogii Północ-Południe Johna Jakesa
 Północ Południe (ang. North and South) – brytyjski serial z 2004 roku, zrealizowany według powieści North and South Elizabeth Gaskell
 Północ Południe (ang. North and South) – brytyjski serial z 1975 roku, zrealizowany według powieści North and South Elizabeth Gaskell

Zobacz też 
 North & South – gra komputerowa
 Północ kontra Południe – powieść Juliusza Verne’a